Линч има више значења:
 Линчовање
 Линч (Кентаки)
 Линч (Небраска)